Ел Куервито има више значења:

 Ел Куервито (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куервито (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Куервито (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Куервито, Ел Куерво (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Куервито (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику